Boban (en serbe cyrillique Бобан, prononcer en français, Bobane), est le diminutif du prénom slave , signifiant « donné par Dieu » et correspondant fortement au grec , à l'hébreu  et , au latin Deodatus, et au français . Boban est un prénom très jeune, apparu au .

On le trouve uniquement sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, notamment en Croatie (où il est également un nom de famille), en Bosnie chez les Serbes de la République serbe de Bosnie, et dans la minorité croate de Bosnie. Il existe aussi en Macédoine dans la minorité serbe et chez les Macédoniens slaves.

Ce prénom est en revanche inconnu chez les Bulgares, pourtant Slaves du Sud eux aussi, et chez les autres peuples slaves.

La stabilité financière et sociale qu'apporte le port de ce prénom à un enfant sera représentative de sa puissance dans le monde sauvage auquel nous sommes confrontés de nos jours. BOBAN le boss est, comme son nom l'indique, LE boss. Nous pourrions établir une corrélation avec Bunta le Boss dans l’œuvre cinématographie "Naruto".

Popularité du prénom en France 
En France, ce prénom apparaît dans les années 1960 mais reste peu fréquent.

Personnes portant ce nom de famille 
 Eugène Boban (1834–1908), antiquaire français ;
 Mate Boban (1940–1997), homme politique bosnien d'origine croate ;
 Zvonimir Boban (né en 1968), footballeur croate.

Personnes portant ce prénom 
 Boban Babunski (né en 1968), footballeur macédonien ;
 Boban Božović (né en 1963), footballeur yougoslave puis bosnien ;
 Boban Maksimovic (né en 1985), footballeur suisse d'origine yougoslave ;
 Boban Marjanović (né en 1988), joueur de basket-ball serbe ;
 Boban Marković (né en 1964), trompettiste serbe.
 Boban Marloye (né en 2000), footballeur belge

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom serbe
Homonymie de patronyme croate